Джузеппе Мадзіні (, 1805–1872) — італійський діяч національно-визвольного руху Італії, політик, письменник і філософ, видатний музикознавець.
 Міна Мадзіні (,  1940) — італійська співачка, ведуча телепередач і акторка.